Union sportive de la médina de Blida ( Árabe : الإتحاد الرياضي لمدينة البليدة ), conhecido como USM Blida ou simplesmente USMB , é um clube de futebol baseado na cidade de Blida . O clube foi fundado em junho de 1932 e suas cores são verde e branco. O seu estádio é o  Brakni Brothers Stadium , tem capacidade para 8.000 espectadores. O clube está atualmente jogando na Ligue Nationale du Football Amateur .

Foi vice campeão argelino na temporada 2002-03 e da Copa da Argélia  em 1995-96. Além de 4 títulos da  Ligue Professionnelle 2.

Links Externos

Alger
Clubes de futebol fundados em 1932